Джозеф Гербер (; 17 апреля 1924 года, Вена — 8 августа 1996 года, Хартфорд) — американский изобретатель и бизнесмен, автор более 600 изобретений таких как система CAD, код UPC и многое другое.

Биография 
Джозеф Гербер родился 17 апреля 1924 года в семье венских евреев. Он пережил Холокост и в 1940 году иммигрировал в США, а его отец Холокост не пережил. В 1946 году основал компанию Gerber Scientific по производству придуманных им масштабируемых логарифмических линеек. В 1994 году Джозеф Гербер получил американскую национальную медаль технологии, самое высокое признание в области технологий и инноваций.

Скончался 8 августа 1996 года в Хартфорде.

Список самых известных патентов 
 2,561,020 Instrument for measuring (Gerber Variable Scale)
 2,843,935 Instrument for measuring, interpolating, plotting and the like (Gerber GraphAnalogue)
 2,791,836 Instrument for measuring the slope of a curve at a selected point thereon (Gerber Derivimeter)
 2,918,213 Computing instrument for use in the analysis of graphs and curves having initially unknown characteristics (Gerber Equameter)
 3,110,106 Data reading apparatus (digitizer)
 3,473,009 X-Y plotter (with David J. Logan) (plotter)
 3,330,182 Device for exposing discrete portions of a photosensitive surface to a variable intensity light beam (photo plotter)
 3,445,741 Fractional step rotary stepping motor and control system therefor (motion control)
 3,477,322 Device for cutting sheet material (with Robert J. Pavone) (graded-pattern-making system)
 3,495,492 Apparatus for working on sheet material (with David R. Pearl) (cloth cutter: vacuum compression)
 3,533,298 Lead screw and nut mechanism (motion control)
 3,555,254 Error correcting system and method for use with plotters, machine tools and the like (plotter)
 3,561,313 Apparatus for cutting sheet material using bed of granular material (with David R. Pearl) (cloth cutter: knife-permeable bed)
 3,609,237 Line or edge digitizing system with means for automatically outputting only data truly representative of the line or edge being digitized (digitizing)
 3,610,119 Photo exposure device (with Ronald B. Webster) (photo plotter)
 3,677,123 Penetrable bed used for cutting sheet material (with David R. Pearl) (cloth cutter: knife-permeable bed)
 3,681,846 Knife blade construction (knife technology)
 3,719,113 Penetrable bed used for cutting sheet material and method for treating same (with David R. Pearl) (cloth cutter: knife-permeable bed)
 3,752,098 Method and apparatus for translating an article and a tool relative to one another (with David J. Logan)
 3,936,712 Interactive graphic system (with others) (interactive graphics)
 4,363,539 Photohead with flashing beam (photoplotter)
 4,133,235 Closed loop apparatus for cutting sheet material (cloth cutter: knife-intelligence)
 4,331,051 Apparatus for cutting sheet material with variable gain closed loop (with Leonard G. Rich) (cloth cutter: knife-intelligence)
 4,205,835 Bristle bed for vacuum table (cloth cutter: knife-permeable bed)
 4,583,181 Fabric flaw related system (with David J. Logan) (fabric inspection)
 4,916,819 Progressive plotter with unidirectional paper movement (marker making)
 5,089,971 Method and apparatus for cutting parts from hides or similar irregular pieces of sheet material (leather processing)
 5,163,006 Method and apparatus for advancing sheet material for the cutting of successive segments thereof (with Zdenek Zeman) (bite cutting)
 5,291,392 Method and apparatus for enhancing the accuracy of scanner systems (with others) (photoplotter and platesetter)
 5,495,803 Method of forming a photomask for a printing plate with an ink jet (Platesetter)
 5,608,453 Automatic optical inspection system having a weighted transition database (with others) (electronics inspection)

Примечания

Ссылки 
 Еврейский Томас Эдисон
 H. Joseph Gerber

Выжившие в Холокосте
Иммигрировавшие в США из Австрии
Инженеры США
Выпускники Политехнического института Ренсселера